Николь Фрэнсис Паркер (; род. , Ирвайн, Калифорния) — американская актриса и певица. Наиболее известна по работам в скетч-комедии «MADtv». В настоящее время выступает в бродвейских постановках.

Биография 
Николь Паркер родилась в Ирвайне, штат Калифорния. Изучала театр и озвучивание в Индианском университете, где выступала в импровизациях. После окончания колледжа, Паркер выступила на Эдинбургском фестивале и в импровизационной комедии «The Second City» в Чикаго и Нидерландах. После Николь Паркер переезжает в Амстердам, где появилась в комедийном шоу группы «Boom Chicago».

Карьера

MADtv 
В 2003 году Паркер присоединилась к 9 сезону скетч-шоу «MADtv». Она спародировала, в основном, звёзд поп-музыки, среди которых Бритни Спирс, Эшли Симпсон, Эми Литтл, Ким Кардашиан и другие. В 2008 году Николь покидает шоу, но появляется в финале «MADtv» в 2009 году.

Бродвей 
В 2004 году Паркер была номинирована на премию Джеффа за лучшую женскую роль в мюзиклах «Народ против Лоренцо» и «Человек, убивший Ромео и Джульетту». С июля 2006 по январь 2007 года Паркер играла в комедийном мюзикле «Мартин Шорт: Слава пришла ко мне».

В 2009 году Паркер сыграла роль Элфабы в бродвейской постановке «Злая». В 2011 году актриса сыграла главную роль в новом мюзикле «Люди на картинке», премьера которого состоялась в бывшем клубе Студия 54.

Фильмография 
 2007: «Четыре года» — Стейси
 2008: «Знакомство со спартанцами» — Бритни Спирс, Пола Абдул, Пэрис Хилтон и Эллен Дедженерес
 2008: «Нереальный блокбастер» — Зачарованная принцесса, Джессика Симпсон и Эми Уайнхаус
 2009: «Обветренный» — Веллингтон
 2009: «Приколисты» — Дон

Примечания

Ссылки 
 
 Official MADtv website

Комики США
Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США